Pussy Galore est un groupe de rock américain.
 Pussy Galore est un personnage de fiction apparaissant dans le roman et le film Goldfinger.

Voir aussi